

Geografia
Trapani – capoluogo dell'omonima provincia della Regione Siciliana

Persone
 Alberto da Trapani – santo italiano
 Antonino Trapani – ex calciatore italiano
 Antonio Trapani Lombardo – senatore italiano
 Costantino Trapani – vescovo italiano
 Enzo Trapani – regista, sceneggiatore e scenografo italiano
 Giulia Trapani – calciatrice italiana
 Joe Trapani – cestista statunitense naturalizzato italiano

Sport
 Trapani Calcio – squadra di calcio di Trapani
 Pallacanestro Trapani – squadra di basket di Trapani

Storia militare
 149º Reggimento fanteria Trapani
 150º Reggimento fanteria Trapani
 Brigata fanteria "Trapani" – unità dell'Esercito durante la prima guerra mondiale

Altro 
 Plurale di trapano

Pagine correlate
 Città di Trapani

Altri progetti